LNA pode ser a abreviação de:
Laboratório Nacional de Astrofísica
Layered Naming Architecture, arquitetura de rede de computadores
Desambiguação